O termo Jornalismo Popular pode significar vários conceitos:
 o jornalismo produzido pelo povo, como no Jornalismo Comunitário, no Jornalismo Cidadão e no Jornalismo Cívico;
 o jornalismo produzido para o povo, como nos tablóides, jornais compactos, programas de TV, programas de rádio e outros veículos sensacionalistas;
 o jornalismo de esquerda e alinhado politicamente ao socialismo, ao comunismo ao marxismo-leninismo ou a outras correntes que se apresentem como defensoras do povo;
 o jornalismo de direita dos chamados partidos "populares" europeus, que são  conservadores.

Desambiguação